Zu Dampfexplosion siehe: 
Physikalische Explosion zu Explosionen durch plötzlichen Übergang von Flüssigkeiten zu Dampf, also in den gasförmigen Zustand, durch Hitze, also ohne chemische Umwandlung, allgemein oder
Kesselzerknall zur Explosion von Dampfkesseln im Besonderen.